C30H52O26 – formula molecolare dell'amilopectina
C30H52O26 – formula molecolare del verbascosio

Formule molecolari